Batet peut se référer à :

Patronyme 
 Albert Batet (1979-), homme politique espagnol et député au Parlement de Catalogne depuis 2012 ;
 Domingo Batet ou Domènec Batet (1872-1937), général espagnol exécuté pendant la guerre Civile espagnole ;
 François Batet (1921-2015), illustrateur espagnol ;
 François Batet (1956-), lettreur français et fils du précédent ;
  (1945-), historienne de l'art et professeure de l'Université de Barcelone ;
 Meritxell Batet (1973-), femme d'État espagnole et présidente du Congrès des députés d'Espagne depuis 2019;
 Pepita Laguarda Batet (1919-1936), anarchiste catalane tuée pendant la guerre d'Espagne.

Toponymie 
 , village de la municipalité de Ribes de Freser, en Catalogne ;
 , édifice historique de Sant Cugat del Vallès ;
 , édifice et commerce historique de Mataro.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme